La Rourera és un antic bosc de roures del terme municipal de Conca de Dalt, a l'antic terme de Toralla i Serradell, al Pallars Jussà, en territori que havia estat del poble de Serradell.

Està situat a ponent de Serradell, a l'esquerra del riu de Serradell, a llevant de lo Vedat i a ponent de la Frontera, entre la llau de les Ribes, a ponent, i la llau del Seix, a llevant.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Rourera
Rourera